Klo steht für:
 Klo (Gislaved), Ort in der Gemeinde Gislaved (Gemeinde), Jönköpings län, Schweden
 Klo (Øksnes), Ort in der Gemeinde Øksnes, Fylke Nordland auf Vesterålen, Norwegen
 Klo (Bas-Sassandra), Ort in Bas-Sassandra, Elfenbeinküste
 Toilette (Synonym)
 andere Bezeichnung für die Lhoba, ethnische Minderheit in der Volksrepublik China
 Klo Rock, Brandungspfeiler im Palmer-Archipel, Antarktis

KLO steht für:
 KLO (Radiostation), US-amerikanische Radiostation
 Kamtapur Liberation Organisation
 Karabakh Liberation Organization
 Kopenhagen Laptop Orchestra
 Kalibo Airport (IATA-Code) auf den Philippinen
 Haltepunkt Köln-Lövenich S-Bahn (DS100-Code)

Siehe auch

Abkürzung